Die 6. Handball-Europameisterschaft der Männer fand vom 22. Januar bis zum 1. Februar 2004 in Slowenien statt. Die deutsche Handballnationalmannschaft konnte sich mit einem Finalsieg gegen Gastgeber Slowenien zum ersten Mal den Titel sichern. Nach der Hauptrunde war das Turnier für die Schweiz beendet, Österreich konnte sich nicht für die Europameisterschaft qualifizieren.

Teilnehmer

Austragungsorte 
 Celje – Zlatorog Arena, 5.500 Plätze
 Koper – Dvorana Bonifika, 2.164 Plätze
 Velenje – Prenovljena Rdeča Dvorana, 4.000 Plätze
 Ljubljana – Hala Tivoli, 7.000 Plätze

Vorrunde 
In der Vorrunde spielte jede Mannschaften innerhalb ihrer Gruppe genau einmal gegen jede andere Mannschaft. Die drei Ersten jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde, die Viertplatzierten schieden aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Velenje ausgetragen.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Ljubljana.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden in Celje statt.

Gruppe D 
Die Teams der Gruppe D trugen ihre Spiele in Koper aus.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in Celje und in Ljubljana statt. Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor, die Dritten spielten die direkte Qualifikation für die Handball-Europameisterschaft 2006 in der Schweiz aus.

Gruppe I 
Die Spiele der Gruppe I wurden in Celje ausgetragen.

Gruppe II 
Die Spiele der Gruppe II fanden in Ljubljana statt.

Finalrunde 
Austragungsort aller Spiele der Finalrunde war Ljubljana.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Torschützenliste

Allstar-Team

Mannschaftskader

Europameister: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Zweiter Platz: Slowenien 

Trainer: Kasim Kamenica

Dritter Platz: Dänemark 

Trainer: Torben Winther

Weblink 
 Turnier auf eurohandball.com

Handballveranstaltung 2004
2004
Europameisterschaft 2004
Hala Tivoli